Saint-Jean-le-Vieux (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Jean-le-Vieux (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Jean-le-Vieux (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy